Demoulin est un patronyme porté notamment par :

 Albert Demoulin (1863-1946), homme politique français ;
 Alphonse Demoulin (1869-1947), mathématicien belge ;
 Georges Demoulin (1919-1994), entomologiste belge, spécialisé dans les éphémères ;
 Jérôme-René Demoulin (1758-1799), peintre et architecte français ;
 Laurent Demoulin (1966-), romancier, poète et critique belge ;
 Robert Demoulin (1911-2008), historien belge ;
 Stéphane Demoulin (1973-), footballeur français.